Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs aux élections fédérales canadiennes de 2021.

À l'échelle nationale

Pendant la campagne électorale

Avant le déclenchement des élections

Par zone géographique

Au Québec

En Ontario

Dans les Prairies

En Alberta

En Colombie-Britannique

Notes et références

Notes

Références 

Sondages
Federales, 2021
Sondage, Fédérale, 2021